La Copa Africana de Clubes Campeones 1996 fue la trigésima segunda edición del torneo de clubes de fútbol más importante de África. Se disputó a lo largo de dicho año, culminando en la final por el campeonato, celebrado en el Estadio Internacional de El Cairo, de la ciudad de El Cairo. Contó con la participación de 32 equipos, de los cuales diez de ellos clasificaron mediante una eliminatoria previa. El equipo ganador del evento fue Zamalek de Egipto, tras vencer por 5:4 en penales a Shooting Stars de Nigeria, luego de una final a doble partido que culminó con resultado 2:1 y 1:2. De esta forma, Zamalek obtuvo su cuarto título en este evento.

Ronda Preliminar 

|}
1 Toffa abandonó el torneo después del  partido. 
2 Forces Armées abandonó el torneo después del primer partido. 
3 ASC SONALEC fue descalificado por pagar tarde la cuota de inscripción.

Primera Ronda 

|}
1 Mighty Barrolle y Cape Town Spurs abandonaron el torneo antes del  partido
2 Racing FC Bafoussam abandonó el torneo después del primer partido

Segunda fase

Campeón

Referencias

Enlaces externos 
 Liga de Campeones de la AFC 1996 en RSSSF

1996
Fútbol en 1996
Zamalek Sporting Club